Olival (Ourém), een plaats in de Portugese gemeente Ourém
 Olival (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia